Stragari est un toponyme qui peut désigner : 
Stragari, un village et une municipalité de Serbie situés dans le district de Šumadija ; 
Stragari, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.